Сан Франсиско де лос Ромо има више значења:

 Општина Сан Франсиско де лос Ромо (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Франсиско де лос Ромо (Сан Франсиско де лос Ромо, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику